

Amusement 
 Lightning (film), een film uit 1927
 Lightning Records, een Belgisch platenlabel
 Lightning (Six Flags New England), een voormalig houten achtbaan in attractiepark Six Flags New England
 Lightning (Entertainment City), een omgekeerde achtbaan in attractiepark Entertainment City

Informatica 
 Lightning-connector, een connector voor sommige Apple-producten
 Lightning (Thunderbird), een add-on voor Mozilla Thunderbird uit het kalenderproject van Mozilla
 WordPerfect Lightning, een programma van Corel

Sport 
 Lightning Leiden, een Nederlandse American footballclub uit Leiden
 Tampa Bay Lightning, een Amerikaans ijshockeyteam uit Tampa, Florida

Transport 
 English Electric Lightning, een Britse straaljager
 P-38 Lightning, een Amerikaans gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
 F-35 Lightning II, de Joint Strike Fighter, een Amerikaanse straaljager
 Lightning (Trike), een Amerikaans merk van trikes

Overig 
 Johnny Lightning, een Amerikaanse fabrikant van modelauto's

Zie ook 
 Lightningnetwerk